Гегечкори — грузинская фамилия:

Известные носители 
 Гегечкори, Алексей Александрович (1887—1928) — революционер, большевик.
 Гегечкори, Бичико Сергеевич (род. 1940) — советский и российский учёный.
 Гегечкори, Георгий Владимирович (1923—2003) — киноактёр.
 Гегечкори, Евгений Петрович (1881—1954) — революционер, меньшевик.
 Гегечкори, Олег Иродиевич (1972—2022) — украинский военный лётчик, полковник
 Гегечкори, Сергей Алексеевич (Берия, Серго Лаврентьевич, 1924—2000) — инженер-конструктор, сын Л. П. Берии.
 Гегечкори, Нина (Нино) Теймуразовна (1905—1991) — жена Л. П. Берии.
 Гегечкори, Этери Лаврентьевна — дочь Л. П. Берии, невестка В. В. Гришина.

Топоним 
 Гегечкори — название города Мартвили с 1936 по 1990 год

Примечания